Miejscowości w USA:
 Millstone – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie Letcher
 Millstone – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Somerset
Gminy w USA:
 Millstone (ang. Millstone Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Monmouth
 Millstone (ang. Millstone Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Elk